Fugue steht für:

 dissoziative Impulskontrollstörung (ICD-10: F44.1), siehe Poriomanie
 Fugue (Kurzfilm), Schweizer Kurzfilm (1999) von Georges Schwizgebel
 englisch/französisch für Fuge (Musik)

Siehe auch:
 Fuge
 Fuga